Винсент Хорембальский (; , Завихост, Келецкой губернии, Царства Польского, Российской империи (ныне Свентокшиского воеводства Польши) — , Бендзин) — польский скульптор и художник.

Биография 

Окончил Львовский университет. После начала Первой мировой войны, рядовым сражался в составе польских легионов.

После 1918 года изучал скульптуру и живопись в венской академии изобразительных искусств, позже продолжил своё образование в Германии и Париже. Совершил
путешествие по Европе, посетил Чехословакию, Австрию и Германию. После возвращения на родину, поселился в Сосновце.

Был членом Силезского союза художников и Общества поощрения художеств. В 1924—1929 состоялись выставки его работ.

Участник Региональной художественной выставки Верхней Силезии.

В 1942 году он был арестован фашистами и до конца второй мировой войны заключен в шталаг на острове Рюген. В 1945 году поселился в Бендзине.

Во время войны большинство довоенных работ Хорембальского были уничтожены. Участник зимних салонов скульптур в Радоме в 1950 и 1953 годах.

Творчество 

Винсент Хорембальский — автор нескольких памятников в Польше.

Среди его работ до 1939 года:
 Памятник Станислава Монюшко в Катовице,
 скульптурный рельеф Костюшко в Катовице,
 бюст С. Выспянского в катовицком театре,
 Памятники силезским повстанцам в Хожуве и Тихах
 Памятник знаменитым силезцам в г. Руда-Слёнска
 Бюст И. Падеревского

После войны создал несколько скульптурных проектов в Сосновце и Варшаве.
 Памятник польско-советской дружбе в Бендзине
 Памятник благодарности Красной Армии в Сосновце (проект)
 Бюст Л. Ружицкого и др.

Ссылки 
 Wincenty Chorembalski

Скульпторы Польши
Выпускники Львовского университета
Родившиеся в Келецкой губернии
Родившиеся в Свентокшиском воеводстве
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Художники Польши XX века
Умершие в Силезском воеводстве